Гора Ястребиная располагается на Терском хребте в Грозненском районе Чеченской Республики, к северу от столицы республики Грозного. Высота горы составляет 470 метров. На горе расположены радио- и телепередатчики. В частности, здесь расположены передатчики и антенны радиостанции Радио «Грозный», и цифрового телевизионного вещания. В районе горы также расположено озеро Ястребиное. Гора часто используется для скалолазания сотрудниками МЧС и начинающими скалолазами.

Примечания

Ссылки 
 

Горные вершины Чечни
Грозненский район